Павлівська сільська рада — Адміністративно-територіальна одиниця в Україні, Білорусі, Росії.

В Україні налічується 27 Павлівських сільських рад.

Вінницька область 
 Павлівська сільська рада — Іллінецький район
 Павлівська сільська рада — Калинівський район
 Павлівська сільська рада — Крижопільський район
 Павлівська сільська рада — Погребищенський район

Волинська область 
 Павлівська сільська рада —  Іваничівський район

Дніпропетровська область 
 Павлівська сільська рада —  Васильківський район
 Павлівська сільська рада — Солонянський район

Донецька область 
 Павлівська сільська рада — Мар'їнський район

Житомирська область 
 Павлівська сільська рада — колишня сільська рада, Пулинський район

Запорізька область 
 Павлівська сільська рада — Вільнянський район

Івано-Франківська область 
 Павлівська сільська рада — Тисменицький район

Кіровоградська область 
 Павлівська сільська рада — Світловодський район

Луганська область 
 Павлівська сільська рада — Білокуракинський район

Львівська область 
 Павлівська сільська рада — Радехівський район

Миколаївська область 
 Павлівська сільська рада — Снігурівський район

Одеська область 
 Павлівська сільська рада — Арцизький район
 Павлівська сільська рада — Захарівський район

Полтавська область 
 Павлівська сільська рада — Машівський район

Сумська область 
 Павлівська сільська рада — Білопільський район

Харківська область 
 Павлівська сільська рада — Богодухівський район
 Павлівська сільська рада — Кегичівський район

Херсонська область 
 Павлівська сільська рада — Генічеський район
 Павлівська сільська рада — Чаплинський район

Черкаська область 
 Павлівська сільська рада — Жашківський район
 Павлівська сільська рада — Канівський район
 Павлівська сільська рада — Тальнівський район

Чернігівська область 
 Павлівська сільська рада — Ріпкинський район

Павлівська сільська рада  Слонімський район,  Гродненська область



Алтайський край 
 Павлівська сільська рада — Новичихінський район
 Павлівська сільська рада — Павлівський район
 Павлівська сільська рада — Угловський район

Архангельська область 
 Павлівська сільська рада — Вілегодський район
 Павлівська сільська рада — Каргопольський район

Башкортостан 
 Павлівська сільська рада — Нурімановський район

Воронезька область 
 Павлівська сільська рада (з 2004 року — Павлівське сільське поселення) — Рамонський район

Красноярський край 
 Павлівська сільська рада — Назаровський район
 Павлівська сільська рада — Нижньоінгаський район

Курська область 
 Павлівська сільська рада — Обоянський район

Липецька область 
 Павлівська сільська рада — Добринський район
 Павлівська сільська рада — Лебедянський район

Новосибірська область 
 Павлівська сільська рада — Венгеровський район
 Павлівська сільська рада — Чистоозерний район

Тамбовська область 
 Павлівська сільська рада — Токарьовський район, розформована у 2011 році.